Джули Кокс (; род. 24 апреля 1973, Или) — английская актриса.

Биография 
Отец — инженер в нефтяной отрасли. Мать умерла, когда Джули была ребёнком. У Джули есть старший брат и младшая сестра Сэми. В 6 лет семья переехала в Джакарту. В общей сложности Джули училась в 16 школах и драматических классах в Джакарте, Мельбурне, Хьюстоне и Малайзии. С 1990 по 1992 год училась в театральной мастерской Парижа.

Дебютировала на телевидении в 1992 году. Наиболее известна по ролям в мини-сериалах «Дюна» и «Дети Дюны», а также фильмах «Второй в команде» и «Убийства в Оксфорде». В 2003 году получила премию «Western Heritage Awards» за роль в фильме «Король Техаса». Всего за свою карьеру снялась в более 40 фильмах и телесериалах.

Живёт со своим гражданским мужем в Бристоле, есть сын Люк.

В октябре 2013 года Джули основала собственный бизнес — создание дизайнерских футболок с рисунками сына.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании